Flatidula är ett släkte av insekter. Flatidula ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Flatidula